Восточный Тимор — относительно новая страна. Так как это также одна из самых бедных стран, профессиональный спорт слаборазвит. Финансирования иногда не хватает на элементарный спортивный инвентарь.

Виды спорта 
Самый популярный вид спорта в Восточном Тиморе — футбол. Восточнотиморские спортсмены также регулярно занимаются марафоном и боксом. Многие молодые люди занимаются боевыми искусствами, которые традиционно распространены в регионе. Популярны петушиные бои, в которых ставки делаются в том числе на деньги.

Баскетбол 
Национальная федерация баскетбола Восточного Тимора () в 2013 года присоединилась к зоне Азия Международной федерации баскетбола, но в 2016 году перешла в зону Океания.

Боевые искусства 
Некоторые молодёжные банды Восточного Тимора выступают в качестве клубов боевых искусств. Исследование 2006 года показывает, что количество членов только 15-20 основных групп боевых искусств составляет 20 тысяч человек, при этом, по оценкам, еще 90 тысяч человек являются незарегистрированными членами. Это значит, что 70% тиморских юношей занимаются боевыми искусствами. Из-за высокого уровня бандитизма в 2008 году был принят закон, строго регламентирующий занятия боевыми искусствами. Все национальные состязания организует Ассоциация боевых искусств Восточного Тимора ().

Первым восточнотиморским (официально первым индонезийским) боксёром, боровшимся за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета, стал Томас Америку, выступавший в суперлёгкой весовой категории (проиграл бой Солу Мамби).

Велоспорт 
На протяжении десяти лет проводился Тур де Тимор — одна из самых сложных гонок на горных велосипедах в мире. Первая гонка прошла с 24 по 28 августа 2009 года на дистанции в 450 километров и была приурочена к десятой годовщине референдума по самоопределению 1999 года. В гонке приняло участие почти 300 велосипедистов из 15 стран, в 2010 году число участников составило 350 человек из 16 стран. Организацией гонки, как и других велосоревнований занималась Федерация велоспорта Восточного Тимора ().

Гандбол 
Федерация гандбола Восточного Тимора () в 2017 году присоединилась к Международной федерации гандбола.

Зимний спорт 
Из-за экваториального типа климата зимние виды спорта в Восточном Тиморе не практикуются. Но в 2012 году во Франции была основана Федерация лыжного спорта Восточного Тимора (). В 2014 году Йоанн Гутт Гонсалвеш стал первым представителем страны на зимних Олимпийских играх. Первый чемпионат Восточного Тимора по горным лыжам был проведён в 2017 году в боснийском Пале, а два последующих — в итальянском Санта-Катерина Вальфурва.

Марафон 
Наряду с боксом и тяжёлой атлетикой марафон был одной из трёх дисциплин, в которой на летних Олимпийских играх 2000 спортсмены Восточного Тимора выступали как индивидуальные олимпийские атлеты. 20 июня 2010 года прошёл первый Дилийский марафон.

Плавание 
Организацией национальных соревнований по плаванию занимается Национальная федерация плавания Восточного Тимора (). На чемпионат мира 2019 года от страны отправились ,  и . Последние два спортсмена также отправились на летние Олимпийские игры в Токио.

Скачки 
Ежегодно в Таситолу проводятся скачки.

Футбол 
Федерация футбола Восточного Тимора была основана в 2000 году, в 2002 присоединилась к АФК, а в 2005 — к ФИФА.

Первой из национальных сборных по футболу, одержавших победу в официальном международном матче, стала сборная до 23 лет, 5 ноября 2011 года победившая сборную Брунея до 23 лет со счётом 2:1. Первая сборная одержала первую победу в Чемпионате АСЕАН 2012 над сборной Камбоджи со счётом 5:1; эта встреча также стала самой крупной победой сборной. В 2018 году сборная до 21 года выиграла молодёжный трофей АСЕАН имени Хассанала Болкиаха.

Высшей лигой Восточного Тимора по футболу является Лига футбола Восточного Тимора (), преемница Лиги футбола Амадора (). Высшей женской лигой по футболу является Женская лига футбола Восточного Тимора ().

Членство в международных спортивных ассоциациях 
Восточный Тимор состоит во многих международных спортивных ассоциациях, в том числе и в Международном олимпийском комитете. Отправкой спортсменов на Олимпийские игры занимается Восточнотиморский олимпийский комитет. Федерация лёгкой атлетики Восточного Тимора () состоит в Международной ассоциации лёгкоатлетических федераций, а Федерация бадминтона () — в Международной федерации бадминтона. Кроме того, Восточный Тимор является полноправным членом Международной федерации тяжёлой атлетики и Международной федерации настольного тенниса.

Примечания 

Спорт в Восточном Тиморе